Le tournoi de Hô Chi Minh-Ville 2005 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur moquette. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, le Suédois Jonas Björkman a battu Radek Štěpánek en finale. C'est son  en simple.

Dans le tableau double, Lars Burgsmüller et Philipp Kohlschreiber ont remporté le titre face à Ashley Fisher et Robert Lindstedt.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bombay
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Hô Chi Minh-Ville
Événement sportif international au Viêt Nam
Tennis en septembre 2005
Tennis en octobre 2005
2005 au Viêt Nam